Zenithal Hourly Rate – Tasso Zenitale Orario di uno sciame meteorico 
 Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – associazione scout polacca